Barrio Arriba kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Barrio Arriba, Oaxaca, ort, San Pedro Mixtepec -Dto. 22 -, 
 Barrio Arriba, San Luis Potosí, ort, Tampacán, 

Robotskapade Mexikoförgreningar